Николай Яковлевич Оглоблин (1814 — 4 сентября 1877) — протоиерей и ключарь Киево-Софийского кафедрального собора, преподаватель и духовный писатель.

Учился в Киевской духовной академии. Преподавал в Киевской духовной семинарии и Киевском институте благородных девиц. Был членом совета Свято-Владимирского братства.

Отдельно изданные труды: «Пособие к повторению уроков о церковном богослужении» (Киев, 1862) и «Дополнительный Требник» (Киев, 1866, под редакцией Н. Я. О. и прот. И. А. Гошкевича). В местных изданиях напечатал до 50 статей по церковной истории, археологии, библиографии и другие.

Отец историка Н. Н. Оглоблина и химика В. Н. Оглоблина.

Источники 
 
 Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: в 4 т.  — Т. 4. — М., 1960.

Примечания 

Публицисты Российской империи
Историки церкви
Выпускники Киевской духовной академии
Преподаватели Киевской духовной семинарии
Преподаватели Киевского института благородных девиц